|-
| 28501 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28502 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28503 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28504 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28505 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28506 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28507 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28508 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28509 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28510 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28511 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28512 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28513 Guo ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 28514 - ||  || 26 februarie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 28515 - ||  || 27 februarie 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 28516 Möbius ||  || 27 februarie 2000 ||  || 
|-
| 28517 - ||  || 29 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28518 - ||  || 29 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28519 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28520 - ||  || 29 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 28521 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28522 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28523 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28524 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28525 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28526 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28527 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28528 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28529 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28530 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28531 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28532 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28533 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28534 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28535 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28536 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28537 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28538 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28539 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28540 - ||  || 4 martie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 28541 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28542 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28543 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28544 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28545 - ||  || 7 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 28546 - ||  || 7 martie 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 28547 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28548 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28549 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28550 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28551 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28552 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28553 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28554 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28555 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28556 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28557 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28558 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28559 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28560 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28561 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28562 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28563 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28564 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28565 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28566 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28567 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28568 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28569 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28570 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28571 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28572 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28573 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28574 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28575 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28576 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28577 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28578 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28579 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28580 - ||  || 14 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 28581 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28582 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28583 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28584 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28585 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28586 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28587 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28588 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28589 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28590 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28591 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28592 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28593 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28594 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28595 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28596 - ||  || 7 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28597 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28598 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28599 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28600 - ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-